Amalia de Hohenzollern-Sigmaringen (; Sigmaringen, 30 de abril de 1815 -ibidem, 14 de enero de 1841) fue princesa de Hohenzollern-Sigmaringen por nacimiento. A través de su matrimonio con el príncipe Eduardo de Sajonia-Altemburgo, Amalia también era princesa de Sajonia-Altemburgo. También era sobrina nieta de Joaquín Murat, rey de las Dos Sicilias de 1808 a 1815 y cuñado de Napoleón Bonaparte, por el matrimonio con la hermana menor de Napoleón, Carolina Bonaparte.

Familia 
Amalia era el cuarto vástago y más joven del príncipe Carlos de Hohenzollern-Sigmaringen y de su primera esposa, María Antonieta Murat.

Matrimonio y descendencia 
Amalia contrajo matrimonio con el príncipe Eduardo de Sajonia-Altemburgo, séptimo hijo pero el cuarto sobreviviente del duque Federico de Sajonia-Hildburghausen (de Sajonia-Altemburgo a partir de 1826) y de la duquesa Carlota Georgina de Mecklemburgo-Strelitz, el 25 de julio de 1835 en Sigmaringen. Amalia y Eduardo tuvieron cuatro hijos:

 Teresa Amalia Carolina Josefina Antonieta (Ansbach, 21 de diciembre de 1836-Estocolmo, 9 de noviembre de 1914), desposó el 16 de abril de 1864 al príncipe Augusto de Suecia.
 Antonieta Carlota María Josefina Carolina Frida (Bamberg, 17 de abril de 1838-Berchtesgaden, 13 de octubre de 1908), desposó el 22 de abril de 1854 al duque Federico I de Anhalt.
 Luis José Carlos Jorge Federico (Bamberg, 24 de septiembre de 1839-Múnich, 13 de febrero de 1844).
 Juan Federico José Carlos (Sigmaringen, 8 de enero de 1841-Múnich, 25 de febrero de 1844).

Títulos y estilos 
 30 de abril de 1815-25 de julio de 1835: Su Alteza Serenísima la princesa Amalia de Hohenzollern-Sigmaringen.
 25 de julio de 1835-14 de enero de 1841: Su Alteza Serenísima la princesa Eduardo de Sajonia-Altemburgo.

Ancestros

Referencias 

Princesas de Sajonia-Altenburgo
Princesas de Hohenzollern-Sigmaringen